Dactylia är ett släkte av svampdjur. Dactylia ingår i familjen Callyspongiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Dactylia